Szydłowo – miasto na Litwie
 Szydłowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim, w gminie Szydłowo 
 Szydłowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno 
 Szydłowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Szydłowo
 Szydłowo – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim
 Szydłowo – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim

Zobacz też 
 Szydłowo Drugie, Szydłówko, Szydłowo Krajeńskie